Władysław Taczanowski ist der Name folgender Personen:

 Władysław Taczanowski (Zoologe) (1819–1890), polnischer Zoologe
 Władysław Taczanowski (Politiker) (1825–1893), polnischer Politiker